Trad est souvent utilisé pour désigner :
 le catholicisme traditionaliste ;
 Néo-trad, un style de musique québécois ;
 le trad en escalade, style d'escalade consistant à pratiquer de l'escalade libre sur des falaises non-équipées